Zicke bezeichnet:

 Zicke (Schimpfwort), ein Schimpfwort für meist weibliche Personen
 eine weibliche Hausziege (veraltet)

Siehe auch:
 Zicken